Seznam glavnih mest Azije.

A 
 Abu Dabi - 
 Aman -  
Ankara - 
 Astana - 
 Ašhabat -

B
 Bagdad - 
 Baku - 
 Bangkok - 
 Bejrut - 
 Biškek -

D
 Daka - 
 Damask - 
 Dili - 
 Doha - 
 Dušanbe - 
 Džakarta -

E
 Erevan -

H
 Hanoj -

I
 Islamabad -

J
 Jeruzalem -

K
 Kabul - 
 Katmandu - 
 Kuala Lumpur - 
 Kuwait City -

M
 Male - 
 Manama - 
 Manila - 
 Muškat -

N
 Naypyidaw - 
 New Delhi - 
 Nikozija -

P
 Peking - 
 Phnom Penh - 
 Pjongjang -

R
 Rijad -

S
 Sana - 
 Seul - 
 Singapur -

Š
 Šri Džajavardenapura Kote -

T
 Tajpej - 
 Taškent - 
 Tbilisi - 
 Teheran - 
 Thimphu - 
 Tokio -

U
 Ulan Bator -

V
 Vientiane -

Glej tudi
 seznam glavnih mest Afrike
 Seznam glavnih mest Evrope
 seznam glavnih mest Severne Amerike
 seznam glavnih mest Južne Amerike
 seznam glavnih mest Oceanije

A